Asmodeus: Book of Angels Volume 7 - siódmy album z serii kompozycji Johna Zorna pt. Book of Angels, wykonany przez Marca Ribota. Opublikowany w 2007 roku nakładem wydawnictwa Tzadik.

Znajdująca się na płycie muzyka została opisana jako mieszanka free jazzu, funku, hard rocka i fusion.

Lista utworów

Muzycy 
 Marc Ribot - gitary
 Trevor Dunn - gitara basowa
 Calvin Weston - perkusja
 John Zorn - kompozycje, produkcja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy jazzowe
Albumy Johna Zorna
Albumy muzyczne wydane w roku 2007